Franz Gräser (1892-1918), aviatore austro-ungarico
 Gustav Gräser (1879-1958), poeta e pacifista tedesco